Michail Gerassimow ist der Name folgender Personen:

* Michail Michailowitsch Gerassimow (1907–1970), russischer Archäologe
 Michail Prokofjewitsch Gerassimow (1889–1939), russischer Schriftsteller